Варва́ра:
 Женское имя
 Варвара — женское имя;
 Варвара (20—30-е годы XV века — 90-е годы XV века) — схимонахиня Русской православной церкви, преподобная
 Варвара Илиопольская (ум. 306) — христианская великомученица.
 Варвара Комнина — дочь византийского императора Алексея I Комнина, жена великого князя киевского Святополка II Изяславича.
 Варвара Скворчихинская (1890—1966) — русская православная святая, блаженная.
 Варвара (Блохина) (1843—1915) — монахиня Русской православной церкви, первая настоятельница Пюхтицкого монастыря.
 Варвара (Трофимова) (1930—2011) — монахиня Русской православной церкви, настоятельница ставропигиального Пюхтицкого монастыря.
 Варвара (Яковлева) (ок. 1850—1918) — одна из первых сестёр Марфо-Мариинской обители.

 Топонимы
 Варвара — село в Азербайджане;
 Варва́ра — село в Бургасской области Болгарии;
 Варва́ра — село в Пазарджикской области Болгарии;
  () — название населённого пункта и района в Македонии.
 Варвара — деревня в Ярковском районе Тюменской области России

 Музыка
 Варвара (Алёна Владимировна Сусова) — российская певица, заслуженная артистка России.
 «Варвара» — первый студийный альбом российской певицы Варвары.
 «Варвара» — песня российской певицы Варвары.
 «Варвара» — песня группы Би-2.

См. также 
 
 Варвары
 Варвара-краса, длинная коса
 
 
 
 Варваринская
 
 Варварка